Bonde ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel Bonde (Aksel Bonde Hansen; 1918–1996), dänischer Ruderer 
 Alexander Bonde (* 1975), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Bettina Bonde (* 1969), deutsche Journalistin und Politikerin (FDP)
 Carl Bonde (1872–1957), schwedischer Dressurreiter
 Cecil von Bonde (1895–1983), südafrikanischer Meeresbiologe
 Christina Bonde (* 1973), dänischer Fußballspieler
 Conny Mayer-Bonde (* 1972), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Gustaf Bonde (1620–1667), schwedischer Staatsmann
 Jens-Peter Bonde (1948–2021), dänischer Politiker
 Karl Knutsson Bonde (1408/1409–1470), König Karl VIII. (Schweden)
 Mads Bonde Stürup (* 1997), dänischer Basketballspieler
 Marianne Bonde Pedersen (* 1984), dänische Handballspielerin
 Rasmus Bonde (* 1986), dänischer Badmintonspieler
 Sigrid Bonde Tusvik (* 1980), norwegische Komikerin und Autorin
 Uto R. Bonde (* 1946), deutscher Politiker und Journalist
 Verner Bonde (1887–1976), dänischer Fechter
 Wolfgang Bonde (1902–1945), deutscher Widerstandskämpfer

Bonde steht für:
 Bonde (Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlecht
 Bonde (Bauer), altnordische freie Bauern des Mittelalters
 Bonde, Fahrzeuge der Straßenbahn Santa Teresa

Siehe auch:
 Bonte